Люксембургский национальный дивизион 2019/2020 — 106-й сезон чемпионата Люксембурга, проходящий с 3 августа 2019 года по 16 мая 2020 года.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной федерации Люксембурга
 Статистика лиги на soccerway.com

Чемпионат Люксембурга по футболу
Люксембург
Люксембург
2019 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 2020 году